El 5 de octubre de 1937, reunidos en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, los directivos de la Liga Naval Argentina, dando término a sus actividades anuales, firman una resolución por la cual instituyen el 1 de octubre como Día del Mar y de la Riqueza Pesquera. 

Mar
Pesca de Argentina